Междуре́ченский райо́н — муниципальные образования и административно-территориальные единицы в России и СССР:
 Междуреченский район — район Вологодской области.
 Междуреченский район — район Кемеровской области. С городом Междуреченском образует Междуреченский городской округ.
 Междуреченский район — прежнее (1944—1957) название Шалинского района Чечни.